Sawa ist der Familienname folgender Personen:

 Ambika Sawa († 2010), nepalesischer Politiker
 Devon Sawa (* 1978), kanadischer Filmschauspieler
 Homare Sawa (* 1978), japanische Fußballspielerin
 Janan Sawa (* 1956), assyrischer Sänger aus dem Irak
 Masakatsu Sawa (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Sawa Morino (1890–1933), erste japanische Schulinspektorin des Kultusministeriums
 Sawa Nobuyoshi (1836–1875), japanischer Hofadeliger
sowie der Künstlername von 
 Sawa Suicide (Sarah Remetch; * 1978), US-amerikanisches Model und Filmregisseurin

Sawa steht für:
 Sawa (Heiliger), Missionar im 9. Jahrhundert und Heiliger der Bulgarisch-orthodoxen Kirche
 Sawa (Metropolit), polnischer Metropolit
 Sawa (Hebräisch), Begriff aus der Torah
 Sawa (Kleinpolen), Ort in der Wojewodschaft Kleinpolen, Polen
 Sri Sudhana, vulgarisiert Sawa (später Königreich Luang Phrabang), untergegangenes Reiche in Laos
 das Dorf Sawa (Burkina Faso) in der Region Boucle du Mouhoun in Burkina Faso
 Militärcamp Sawa, ein militärisches Ausbildungszentrum in Eritrea
 Sawa-See, See im Irak
 Nassreisanbau (Sawa), speziell auf Java

SAWA ist die Abkürzung von:

 Screen Advertising World Association, Zusammenschluss von Werbeunternehmen im Lauf der Digitalisierung von Kinowerbung

Siehe auch:
 Sahwa
 Sava

SAWA